Никола́й Алекса́ндрович Кача́лов (14 апреля 1818 года, усадьба Малюково, Новгородская губерния — 28 октября 1891 года, Петербург) — тайный советник, директор Департамента таможенных сборов Министерства финансов Российской империи.

Биография 
Родился 14 апреля 1818 года в семье старинного дворянского рода Качаловых Новгородской губернии. Воспитание получил в Морском корпусе, откуда выпущен мичманом 23 декабря 1838 года. Прослужив несколько лет в Балтийском флоте, 15 августа 1845 года вышел в отставку, поселился в своих поместьях (имение Хвалевское, село Борисово-Судское) и занимался хозяйством. 28 сентября 1854 года вернулся на военную службу и в 1855—1863 годах в чине капитан-лейтенанта был предводителем дворянства Белозерского уезда.

Председательство в земской управе и сотрудничество с цесаревичем Александром Александровичем 
В 1865 году был избран первым председателем первой открытой в России губернской земской управы в Новгороде. Н. А. Качалов посвятил новому делу все свои силы и руководил работами управы; изучив Земское положение, он обнаружил и знание местных условий, и административные способности. Являлся членом губернского дворянского депутатского собрания и почётным мировым судьёй Белозерского уезда.

Его деятельность привлекла высокое внимание тогда ещё наследника престола Александра Александровича; в январе 1868 года наследник цесаревич пожелал познакомиться с Н. А. Качаловым и неоднократно с ним беседовал, расспрашивая об экономическом положении северных губерний и о деятельности земства. Лето 1867 г. было неурожайное, и с первых месяцев 1868 года население многих местностей начало терпеть сильный недостаток в продовольствии. В феврале под председательством генерал-адъютанта Н. В. Зиновьева и под почётным председательством наследника цесаревича был учреждён комитет для пособия нуждающимся. Благодаря энергии председателя Комитета было доказано, что действительно существует голод, хотя некоторые органы власти это отрицали, и были приняты энергичные меры для борьбы с ним. План закупки хлеба и доставки его в голодающие местности, составленный самим цесаревичем и несколько видоизменённый по советам Н. А. Качалова, которому цесаревич оказывал в этом деле особенное доверие, был осуществлён с успехом. Хлеб был закуплен дёшево и доставлен своевременно, население избавлено от бедствия. По закрытии Комитета Качалов 15 ноября 1868 года был произведён в действительные статские советники и получил лестный рескрипт от Его Высочества.

В течение 1865—1868 годов при участии Н. А. Качалова новгородское губернское земство сделало очень много для здравоохранения и народного образования. Тогда в России не было ещё учительских семинарий и контингент учителей, обучавших по деревням, был очень плох; все они были приглашены в Новгород, и известный педагог барон Косинский (1839—1883) по просьбе губернской земской управы занимался с ними в течение лета, сообщил им новые методы, дал несколько полезных практических указаний и успел благотворно подействовать на их нравственность. Во всех существовавших школах быстро увеличилось число учащихся и потребовалось открытие новых школ. Средства на это были найдены таким путём: земство приняло на себя содержание почти всех почтовых станций и на сумму, которую Министерство внутренних дел платило за это прежде подрядчикам, а теперь передало земству, земство не только значительно улучшило почтовое дело, но и получило деньги на школы.

Губернаторство 
 
В мае 1869 года Н. А. Качалов был назначен Архангельским губернатором; император Александр Николаевич лично дал ему поручение — обратить особенное внимание на экономическое положение края и представить свои соображения о местных нуждах. Но прежде чем отправиться к месту нового назначений Н. А. Качалов сопровождал, по желанию Наследника Цесаревича, Его Высочество в поездке Его с Цесаревною и с Великим Князем Алексеем Александровичем, через Москву, Нижний, Царицын и Донскую область в Крым.

В Архангельск Н. А. Качалов прибыл осенью 1869 года, и всю зиму посвятил объездам и изучению своей губернии; в феврале 1870 года он был в Петербурге и лично представил Государю доклад, удостоившийся полного одобрения; в то же время министр финансов Рейтерн, Михаил Христофорович предложил Н. А. Качалову место директора департамента таможенных сборов и Качалов принял его, выговорив только себе условие что до ноября месяца ему будет предоставлена возможность окончить разработку статистических материалов, собранных им в архангельской губернии. Летом 1870 года Н. А. Качалов сопровождал великого князя Алексея Александровича в его поездке от Вологды в Архангельск и далее по Белому морю и Северному океану. В октябре месяце состоялось назначение его директором департамента, и 11 ноября 1870 г. он вступил в должность. Сын Н. А. Качалова, Николай Николаевич Качалов, с 1905 по 1907 год был также архангельским губернатором.

Директор Департамента таможенных сборов 
На этом месте он оставался 12 лет, до апреля 1882 года. В его управление таможенной частью была введена уплата таможенных пошлин золотом, устроена таможенная часть по вновь установленным между Россией и Турцией, Россией и Румынией границам, таможенная часть Кавказа подчинена общеимперскому таможенному управлению, устроено и открыто портофранко в Батуме; во многих прибалтийских городах устроены новые лучшие таможенные помещения. Обращая большое внимание на состав и содержание таможенной стражи, H. A. Качалов учредил два обширные училища для детей недостаточных служащих и содействовал возведению нескольких церквей по границам России с Пруссией и Австрией в таких местах, где жило много стражников, а церквей православных поблизости не было. Оставив управление департаментом, Н. А. Качалов до смерти состоял членом совета министра финансов и в 1885 году был назначен председателем комиссии для окончательной разработки собранных ещё ранее им же материалов о положении Архангельской губернии. Как общественный деятель Н. А. Качалов отличался энергией, в сношениях с высшими прямотою и непоколебимою стойкостью в том, что считал правым делом; в частной и семейной жизни это был симпатичный и почтенный человек. Н. А. Качалов оставил после себя обширные записки обо всей своей служебной деятельности, написанные в 1883—1888 гг., содержащие ценные сведения об императоре Александре Александровиче, благосклонностью которого он долго пользовался и к которому со своей стороны питал особенную преданность и любовь.

Скончался 28 октября 1891 года. Похоронен на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге.

Семья и потомки 
Жена (с 20 июня 1848; Хвалевское) — Александра Павловна Долгово-Сабурова (1828—1901), дочь Павла Яковлевича, отставного полковника и местного помещика, передавшего деревни и земли усадьбы Хвалевское в качестве приданого (ныне расположена на окраине села Борисово-Судское). У Николая Александровича и Александры Павловны было 15 детей, из которых 12  дожили до зрелого возраста, из них:
 Павел (1851—1897) — старший офицер яхты «Царевна»;
 Николай (1852—1909) — архангельский губернатор (1905—1907);
 внук Качалов, Николай Николаевич (1883 Дрезден - 1961 Петербург) — член-корреспондент АН СССР, лауреат Государственной премии;
 внук Качалов, Лев Николаевич (1888 — 1974 Рига) — главный бухгалтер фарфоровой фабрики Кузнецова;
 правнук Качалов, Николай Львович (1911 Царское Село — 1997 Рига) - главный органист Домского собора в Риге;
 правнучка Качалова, Варвара Львовна (1930 Рига - 2020 Рига) - первая арфа в Латвийской опере в Риге. Ее дочь Вера Войцеховская-Качалова (родилась в 1970 году в Риге) с супругом Юрием Войцеховским выкупила и восстановила усадьбу Качаловых «Хвалевское»;
 Александра (1856—1927); замужем за Петром Львовичем Блоком (1854—1916)
 внук Блок, Георгий Петрович (1888—1962) — советский литературовед;
 Владимир (1864—1941, умер во время блокады) — камергер; строитель Главных Массандровских винных подвалов и Ливадийского дворца, управляющий дворцом Массандра и Ливадийским дворцом.
Потомки Н. А. Качалова проживают в Петербурге, Москве, Риге, Лондоне, Париже, Нью-Йорке и в других городах.

Награды и признание 
 первый почётный гражданин Белозерска
 почётный гражданин Архангельска (14.12.1870)

Записки Качалова 
В июле 2013 года вышла книга воспоминаний Н. А. Качалова «Записки тайного советника», выдержки из которых опубликованы в номере 95 журнала «Наше наследие» (октябрь 2010). Уникальный исторический документ «Записки Качалова», обнаруженный в 2007 году в архивах Российской академии наук, впервые опубликован в издательстве «Новый Хронограф». В книге отражены важные события и выдающиеся деятели России середины XIX века. В 2016 году было выпущено 2-е издание, в 2018 году — 3-е издание, исправленное и дополненное.

Усадьба Качаловых «Хвалевское» 
В 2009 году усадьба Хвалевское была приобретена семьей праправнучки Н. А. Качалова и в том же году были начаты восстановительные работы которые продолжались 5 лет. Открытие усадьбы состоялось в 2014 году. Также в 2009—2010 годах потомками была восстановлена Церковь Покрова на Нижней Чужбойке, расположенная неподалёку от усадьбы. Рядом с церковью захоронены родители супруги Н. А. Качалова и трое его детей.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Парадный портрет Н. А. Качалова 

Выпускники Морского кадетского корпуса
Председатели Новгородской губернской земской управы
Тайные советники
Уездные предводители дворянства
Таможенники России
Почётные граждане Архангельска
Почётные граждане Белозерска
Офицеры Российской империи
Судьи Российской империи
Педагоги Александра III